Candelosynnema är ett släkte av svampar. Candelosynnema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Candelosynnema